węgiel – pierwiastek chemiczny z grupy niemetali (symbol C, łac. carboneum)
 substancje z dużą zawartością węgla:
 węgle kopalne
 węgiel brunatny
 węgiel kamienny
 antracyt (węgiel)
 węgiel aktywny
 węgiel bitumiczny
 węgiel drzewny
 węgiel kostny
 węgiel – technika artystyczna: rysunek węglem drzewnym

Biografie encyklopedyczne 
 Danuta Węgiel (ur. 1961) – polska artystka fotograf, portrecistka, fotoreporter
 Monika Węgiel (ur. 1984) – polska aktorka teatralna i dubbingowa oraz piosenkarka
 Roksana Węgiel (ur. 2005) – polska piosenkarka

Zobacz też 
 kamień węgielny